Bissingen steht für:

 Bissingen, siehe Bissing (Adelsgeschlecht) 
 Ernst Maria Ferdinand von Bissingen (1750–1820), letzter Weihbischof im Bistum Konstanz

Bissingen ist der Name folgender Orte in Deutschland:
 Bissingen (Bayern), Markt im Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern
 Bissingen an der Enz, ehemalige Gemeinde, heute Stadtteil von Bietigheim-Bissingen im Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 Bissingen an der Teck, Gemeinde im Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Bissingen (ob Lontal), Stadtteil und Dorf von Herbrechtingen im Landkreis Heidenheim, Baden-Württemberg, siehe Herbrechtingen #Stadtgliederung

Siehe auch:
 Bessingen
 Bisingen
 Bissingen-Nippenburg
 Büsingen